Khalid Al Temawi (19 de abril de 1969) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como meia.

Carreira 
Khalid Al Temawi se profissionalizou no	Al-Hilal.

Seleção 
Khalid Al Temawi integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Títulos 
 Arábia Saudita
 Copa da Ásia: 1996

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996